Les Alleuds (Maine-et-Loire).
 Les Alleuds (Deux-Sèvres).